Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Washington
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979